

Patronymes

 Antoni Karwowski (1948-), artiste polonais ;
 Cameron Karwowski (1991-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Marcin Karwowski (1984-) joueur de squash polonais ;